Serr ist der Familienname folgender Personen:

 Harriet Serr (1927–1989), US-amerikanische Pianistin und Musikpädagogin
 Michael Serr (* 1962), ehemaliger deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Ser
 Serre